Soncino kan syfta på:
 Soncino – en judisk boktryckarfamilj från Italien

Geografi

Italien 

 Soncino, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Cremona, 

Robotskapade Italienförgreningar